Sandukhtasar Lerr (armeniska: Սանդուխտասար Լեռ) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Armenien. Det ligger i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Sandukhtasar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Sandukhtasar Lerr är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Sandukhtasar Lerr. Runt Sandukhtasar Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten.

Trakten runt Sandukhtasar Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre